Појам  може да се односи на:

 Минданао, друго највеће острво Филипина
 Муслимански Минданао, аутономни регион на Филипинима
 Минданао струја, морска струја
 Минданао (река)